Orata - nome comune del pesce di mare Sparus aurata
 Orata di Wuchang - nome comune del pesce d'acqua dolce Megalobrama amblycephala
 Orata - torrente della Campania
 Gaio Sergio Orata - imprenditore e ingegnere dell'antica Roma